De Noorse kampioenschappen handbal vrouwen is een jaarlijks handbal bekertoernooi voor clubteams in Noorwegen. De finale wordt sinds 1991 georganiseerd in december in het Oslo Spektrum, met uitzondering van de finale van 2015 die werd georganiseerd in de Nadderud Arena.

Finales (binnen) 

Van 1968 tot 1975 was er alleen een Noors kampioenschap in de buitenlucht.

Finales (buitenlucht) 
Van 1938 tot 1974, behalve in de oorlogsperiode 1941–1945, werd het Noors kampioenschap handbal in de buitenlucht georganiseerd.

Statistieken

Titels per club (binnen)

Externe links 
 NM-finales
 NM-finales vrouwen (binnen)
 NM-finales vrouwen (buitenlucht)
 NM Cup Kvinner archief Scoreboard.com

Handbal in Noorwegen
Handbalwedstrijd
Handbal